Сёдерстрём () — фамилия. Известные носители:
 Сёдерстрём, Бруно (1881—1969) — шведский легкоатлет.
 Сёдерстрём, Густаф (1865—1958) — шведский легкоатлет и перетягиватель каната.
 Седерстрём, Густав Улоф (1845—1933) — шведский художник.
 Сёдерстрём, Тим (род. 1994) — шведский футболист, защитник.
 Сёдерстрём, Томас Роберт (1936—1987) — американский ботаник.
 Сёдерстрём, Уве (род. 1939) — шведский кёрлингист.
 Сёдерстрём, Хампус (род. 2000) — шведский футболист.
 Сёдерстрём, Ханс (род. 1957) — шведский кёрлингист.
 Седерстрём, Эва (1909—1995)  — финская художница.
 Сёдерстрём, Элизабет (1927—2009) — шведская певица.
 Сёдерстрём, Юнатан — шведский инди-разработчик видеоигр.
 Сёдерстрём — река в Швеции, соединяет озеро Меларен с Балтийским морем.